Kirchheim néven a következő települések léteznek:

Ausztriában
Kirchheim im Innkreis – település Felső-Ausztriában

Franciaországban
Kirchheim – település Bas-Rhin megyében

Németországban
Kirchheim – település Hessenben
Kirchheim – település Türingiában
Kirchheim – település Bajorországban
Kirchheim am Neckar – település Baden-Württembergben
Kirchheim am Ries – település Baden-Württembergben
Kirchheim an der Weinstraße – település Rajna-vidék-Pfalzban
Kirchheim bei München - – település Bajorországban
Kirchheim in Schwaben – település Bajorországban
Kirchheim unter Teck – település Baden-Württembergben